Троещина

 Вигуровщина-Троещина — жилой массив в городе Киев на левом берегу Днепра.
 Троещина — историческая местность Киева.
 Троещина — село в Хмельницкой области.
 Троещина — проектируемое депо Левобережной линии Киевского метрополитена.